Боксити — одна з найважливіших руд алюмінію.

Список країн за видобутком бокситів у 2007 засновано на даних Британської геологічної служби.

Див. також 
 Боксити
 Алюміній
 Список країн за виплавкою алюмінію
 Алюмінієва промисловість
 Кольорова металургія

Примітки

Посилання 
 British Geological Survey complete list 
 Карта країн та родовищ бокситів в світі на кінець 20 століття

Алюмінієві руди
Гірничорудна промисловість
Боксити